Walenty Wróbel (ur. ok. 1475, zm. 1537), duchowny, biblista, kaznodzieja, profesor
 Walenty Wróbel (1850-1912), filolog klasyczny, nauczyciel
 Walenty Wróbel, funkcjonariusz Służby Celnej II RP